«Love Don't Live Here Anymore» puede referirse a:

 «Love Don't Live Here Anymore» (1978), sencillo de la banda Rose Royce.
 «Love Don't Live Here Anymore» (1979), sencillo de Morrissey - Mullen (1979).
 «Love Don't Live Here Anymore» (1985), canción de Modern Talking.
 «Love Don't Live Here Anymore» (1995), versión del sencillo de Rose Royce, interpretada por la cantante estadounidense Madonna.